Ви́ктор Ры́бин:
 Рыбин, Виктор Викторович (род. 1962) — российский певец, лидер группы «Дюна».
 Рыбин, Виктор Иванович (1938—1997) — советский хоккеист с мячом.